The Mailman – film del 1923 diretto da Emory Johnson
The Mailman – cortometraggio del 2001 diretto da Thomas Nguyen
The Mailman – film del 2004 diretto da Tony Mark
The Mailman – cortometraggio del 2012 diretto da Markus B. Hermansen